Vlasinje (Mrkonjić Grad, BiH), naseljeno mjesto u općini Mrkonjić Grad, BiH
 Vlasinje (Jajce, BiH), naseljeno mjesto u općini Jajce, BiH